USS Bennington — название двух кораблей ВМС США. Название дано в честь города Беннингтон, штат Вермонт, близ которого 16 августа 1777 года произошло одно из сражений Войны за независимость.

 USS Bennington (PG-4) — канонерская лодка. Спущена на воду в 1890 году. Затоплена вблизи острова Оаху в 1924 году.
 USS Bennington (CV-20) — авианосец типа «Эссекс» времён Второй мировой войны. Спущен в 1944 году, списан в 1970 году.